Een verkeersweg:
 N67 (België)
 N67a (België)
 N67 (Frankrijk)
 N67a (Frankrijk)
 N67bis (Frankrijk)
 N67 (Ierland)